Щепни — название населённых пунктов в России:

 Щепни — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Щепни — деревня в Сонковском районе Тверской области.